St. Luke’s Episcopal Church ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 St. Luke’s Episcopal Church (Alabama), ID-Nr. 82002008
 St. Luke’s Episcopal Church (Arkansas), ID-Nr. 82000821
 St. Luke’s Episcopal Church (Connecticut), ID-Nr. 03001170
 St. Luke’s Episcopal Church (District of Columbia), ID-Nr. 76002131
 St. Luke’s Episcopal Church (Idaho), ID-Nr. 78001108
 St. Luke’s Episcopal Church (Indiana), ID-Nr. 83000144
 St. Luke’s Episcopal Church (Massachusetts), ID-Nr. 72000127
 St. Luke’s Episcopal Church (New Jersey), ID-Nr. 07000151
 St. Luke’s Episcopal Church (Monroe County, New York), ID-Nr. 90000686
 St. Luke’s Episcopal Church (Westchester County, New York), ID-Nr. 00001612
 St. Luke’s Episcopal Church (Yates County, New York), ID-Nr. 94000954
 St. Luke’s Episcopal Church (Buncombe County, North Carolina), ID-Nr. 97001198
 St. Luke’s Episcopal Church (Rockingham County, North Carolina), ID-Nr. 89000177
 St. Luke’s Episcopal Church (Ohio), ID-Nr. 76001465
 St. Luke’s Episcopal Church (Tennessee), ID-Nr. 82003954
 St. Luke’s Episcopal Church (Utah), ID-Nr. 80003971
 St. Luke’s Episcopal Church (Virginia), ID-Nr. 89000193
 St. Luke’s Episcopal Church (Wyoming), ID-Nr. 76001953

Siehe auch:
 St. Luke’s Protestant Episcopal Church